Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Heythrop :

 le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1922 ;
 le  était un destroyer de la classe Hunt lancé en 1940 et coulé en 1942.

Heythrop